

Mitologia 
 Dionisio – variante di Dioniso, divinità della religione greca

Onomastica 
 Dionisio – variante del nome di persona Dionigi

Persone 
 Nome
 Dionisio – scrittore di gastronomia
 Dionisio I di Siracusa – tiranno di Siracusa
 Dionisio II di Siracusa – tiranno di Siracusa
 Dionisio – prefetto del pretorio romano
 Dionisio – metropolita di Kiev
 Dionisio Calco – poeta e retore
 Dionisio d'India – sovrano del Regno indo-greco
 Dionisio di Alessandria – papa e santo
 Dionisio di Alicarnasso, storico greco-romano
 Dionisio di Focea – ammiraglio protagonista della battaglia di Lade e in seguito pirata
 Dionisio il Piccolo – monaco cristiano
 Dionisio Trace – grammatico
 Dioniso – pittore di Colofone
 Papa Dionisio – papa e santo

 Cognome
 Cassio Dionisio – scrittore greco antico
 Christian Corrêa Dionísio – calciatore brasiliano
 Flavio Dionisio – politico bizantino
 Lucio Elio Elvio Dionisio – politico romano
 Saverio Deodato Dionisio – attore italiano
 Silvia Dionisio – attrice italiana
 Sofia Dionisio – attrice italiana

Altro 
 Dionísio – comune brasiliano
 Orecchio di Dionisio – grotta artificiale di Siracusa

Pagine correlate
Dionisio I (disambigua)
Dionigi